Die Deutsche Snooker-Meisterschaft 2009 war die 13. Austragung zur Ermittlung des nationalen Meistertitels in der Billardvariante Snooker der Herren.  Dieses Turnier fand vom 28. Oktober bis zum 1. November 2009 im Kurhaus im hessischen Bad Wildungen statt. Dort finden die Snooker-Wettbewerbe seit 2005 im Rahmen der deutschen Billard-Meisterschaften neben den Disziplinen Poolbillard, Karambolage und Billard-Kegeln statt. Neben der deutschen Snooker-Meisterschaft der Herren wurden auch Deutsche Meister bei den Damen, Senioren und Junioren (U21, U19 und U16) ermittelt.

Der ehemalige Snooker-Main-Tour-Spieler Patrick Einsle, der bereits bei den Junioren fünfmal deutscher Meister wurde, besiegte im Finale den zweimaligen deutschen Meister und Titelverteidiger Itaro Santos mit 4:2. Mit diesem Sieg über seinen Freund und Trainingspartner sicherte er sich damit zum ersten Mal den Titel des deutschen Meisters der Herren. Für den Deutsch-Brasilianer Santos war dieses Turnier seine letzte Deutsche Meisterschaft, da er ab 2010 für sein Heimatland Brasilien antrat, das zum Mitglied der IBSF wurde. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Sascha Lippe und den ehemaligen zweifachen deutschen Meister Thomas Hein, der erstmals seit zehn Jahren wieder eine Medaille gewann. Eine beachtliche Leistung, da Hein bereits am 27. Oktober 2009 mit einem Finalsieg über Olaf Thode zum ersten Mal die Deutsche Meisterschaft der Senioren gewann. Im Achtelfinale eliminierte er den ehemaligen Profispieler der Main Tour Lasse Münstermann, der mit drei gewonnenen deutschen Meisterschaften Rekordsieger der Herren ist. Einsle erreichte mit 100 Punkten das höchste Break des Turniers.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Ergebnisse

Endrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Deutsche Snooker-Meisterschaft 2009 auf der Website der Deutschen Billard-Union
 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in Bad Wildungen